Small Town Girl steht für:

 Small Town Girl (1953), US-amerikanischer Musicalfilm von László Kardos
 Small Town Girl, Originaltitel von Kleinstadtmädel, US-amerikanische Filmkomödie von William A. Wellman (1936)